

Presentación previa 
Matthew Ebden y Wang Chieh-fu eran ellos defensores del título, Matthew Ebden decidió no participar este año.

Hsieh Cheng-peng y Yang Tsung-hua ganaron el título tras derrotar en la final Frederik Nielsen y David O'Hare.

Cabeza de serie

  Sam Groth /  Leander Paes (Primera ronda)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

<ol start=3>
  Gong Maoxin /  Yi Chu-huan ''(Primera ronda)
  Frederik Nielsen /  David O'Hare ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Taipéi 2016